Латунов — фамилия:

 Латунов, Георгий Григорьевич (1903—1993) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Латунов, Иван Сергеевич (1906—1970) — первый секретарь Архангельского (1948—1955) и Вологодского (1955—1960) обкомов КПСС.

См. также 
 Латунь